Jeeves steht für:
 Reginald Jeeves, eine Romanfigur des britisch-amerikanischen Schriftstellers P. G. Wodehouse
 By Jeeves, ein Musical mit Musik von Andrew Lloyd Webber und Alan Ayckbourn
 Jeeves (ERP-System), ein ERP (Enterprise Resource Planning)-System des gleichnamigen schwedischen Herstellers
  Ask Jeeves, später umbenannt in Ask.com